Petalostegidae är en familj av mossdjur. Petalostegidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Petalostegidae finns 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Petalostegidae